Нижнева́ртовск-1 —  железнодорожная станция Сургутского региона Свердловской железной дороги, находящаяся в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Станция является конечной на линии от Ульт-Ягуна. Однако как ведомственная ветка железнодорожный путь продолжается ещё на 20 километров до Излучинска. 

Здание вокзала было построено к 2002 году. Эксплуатация железнодорожной линии Сургут – Нижневартовск началась в 1979 году. В настоящее время Нижневартовск связан железнодорожным сообщением с Москвой, Пензой, Екатеринбургом, Омском, Волгоградом, Самарой, Челябинском, Тюменью, Сургутом.

Пригородное сообщение по станции

Дальнее следование по станции

Изменения в пассажирском сообщении по станции 
 13 декабря 2015 года — введён новый маршрут следования пассажирского поезда дальнего следования круглогодичного обращения 355/356 «Нижневартовск — Адлер — Нижневартовск».

Примечания 

Станции Сургутского региона Свердловской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Ханты-Мансийского автономного округа
Тупиковые железнодорожные станции
Транспорт Нижневартовска